targowisko – teren przeznaczony do handlu

 W Polsce

 Targowisko – część miasta Słomniki
 Targowisko – część miasta Żabno
 Targowisko – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Zakrzew 
 Targowisko – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Targowisko – dawna gmina
 Targowisko – przysiółek wsi Pysznica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Targowisko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno

Zobacz też 
 Targowisko Dolne, Targowisko Górne, Targowisko-Kolonia